Вишневчик — название населённых пунктов:

Украина 
 Вишневчик — село в Перемышлянском районе Львовской области.
 Вишневчик — село в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Вишневчик — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области.